Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des deux lettres W et H.

Codes 
 WH, China Northwest Airlines (code AITA)
 WH, West Hartford, Connecticut, États-Unis

Patrimoine 
 H & W sont les diminutifs de Herbert et Walker, portés notamment par le président américain George H. W. Bush.

Sigles et abréviations 
 Wh, watt-heure
 Wh, Wallhack
WH, Wehrmacht : armée de l'Allemagne nazie

Autres 
 Wh, digramme de l'alphabet latin

Code